Cet article présente la liste liste des Nobles Dames de l'Ordre de la Croix étoilée.

Liste des grandes maîtresses 
 1668-1686 : Éléonore de Nevers-Mantoue
 1686-1720 : Éléonore de Neubourg
 1720-1742 : Wilhelmine-Amélie de Brunswick-Lunebourg
 1742-1780 : Marie-Thérèse d'Autriche
 1780-1792 : Marie-Louise d'Espagne
 1792-1807 : Marie-Thérèse de Bourbon-Naples
 1808-1816 : Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine-Este
 1816-1873 : Caroline-Auguste de Bavière
 1873-1898 : Élisabeth de Wittelsbach
1898-1918 : Marie-Josèphe de Saxe
 1918-1951 : Zita de Bourbon-Parme
 1951-2010 : Regina de Saxe-Meiningen
depuis 2010 : Gabriela de Habsbourg

Éléonore de Neubourg (1686-1720)

Wilhelmine-Amélie de Brunswick-Lunebourg (1720-1742)

Marie-Thérèse d'Autriche (1742-1780)

Marie-Louise d'Espagne (1780-1792)

Caroline-Auguste de Bavière (1816-1873)

Élisabeth de Wittelsbach (1873-1898)

Notes et références

Sources 
 
 L'Ordre des Dames de la croix de l'étoile, établi par sa Majesté l'Impératrice Eléonore douairière de Ferdinand III 
 « Liste des dames belges admises dans l'Ordre de la Croix étoilée », dans Annuaire de la noblesse de Belgique, Bruxelles, 1850, pp. 274-283.
 Site infobretagne
 L'ordre des Dames de la Croix de l'Etoile établi p. Sa. Majesté, 1761, page 108
 Canet mondain 2016, Dames de la Croix Etoilée, Bruxelles, 2015, page 19

Croix étoilée
Croix étoilée
Liste de femmes